

Современное положение 

В 2013, номинальный ВВП примерно равен 56,88 триллионов китайских юаней или 9,18 триллионов долларов США, согласно НБС Китая.

ВВП Китая превзошёл ВВП Италии в 2000, Франции в 2002 (2005), ВВП Великобритании в 2006 и Германии в 2007, прежде чем превзошёл ВВП Японии в 2010, сделав Китай второй экономикой мира после США.

С 1979 по 2010, средний годовой рост ВВП Китая был равен 9,91%, достиг пика 15,2% в 1984, рекордно низких 3,8% — в 1990. Основываясь на текущих ценах, средний годовой рост ВВП страны в эти 32 года был 15,8%, достиг пика 36,41% в 1994 и рекордно низких 6,25% в 1999.

Данные НБС Китая

Данные ООН

Всемирный банк (WDI)

Данные МВФ

Примечания 

ВВП
Списки:Экономика Китая
ВВП